Lura – wokalistka z Republiki Zielonego Przylądka
 Lura (ang. Lura Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Lura (ang. Lura Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Lura – instrument muzyczny